Онисько — українське прізвище, утворене від імені Онисим.

Відомі носії 
 Віктор Онисько (1982—2022) — український режисер монтажу, військовослужбовець Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Онисько Володимир Васильович (1935—2001) — український радянський футболіст та тренер. Майстер спорту СРСР. Заслужений тренер УРСР (1973).
 Онисько Павло Степанович (1979) — український футболіст, нападник.

Див. також 
 Онисько Рубака-Грабарчук — український військовий діяч, активний учасник антибільшовицького повстанського руху в Україні, Соратник отамана Якова Гальчевського.
 Онисько Васюта — один з псевдонімів українського письменника та публіциста Онопрія Омеляновича Василенка.

Українські прізвища